Il singolare del torneo di tennis Betty Barclay Cup 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Hingis (campionessa)
 Venus Williams (quarti di finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)

 Barbara Schett (primo turno)
 Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Anke Huber (semifinali)
 Amanda Coetzer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Betty Barclay Cup 2000